De Wereldbeker (World Cup) is een internationale schaatscompetitie van de Internationale Schaatsunie (ISU), en georganiseerd sinds het seizoen 1985/86, mede op initiatief van de Noor Thormod Moum (1935-2015). De wereldbeker bestaat uit een aantal schaatswedstrijden op verschillende afstanden die worden gehouden op verschillende schaatsbanen. Per wereldbekerwedstrijd kan een schaatser punten verdienen en aan het eind van de cyclus is de winnaar die schaatser die in het eindklassement bovenaan staat.

Vanaf het seizoen 2008/09 bestaat er ook een Wereldbeker voor junioren.

Puntenverdeling 
Dit was tot en met 2018 de puntentelling. Sinds het seizoen 2018/2019 wordt een andere puntentelling gehanteerd.

 * 5000 meter vrouwen en 10.000 meter mannen.

Meeste punten

Winnaars

Mannen

Vrouwen

Wereldbekerbalans (eindklassement)

Mannen 
 Medailleklassement individueel

Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020

 Medailleklassement per land 

Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020

Vrouwen 
 Medailleklassement individueel

Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020

 Medailleklassement per land 

Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020

Totaal 
 Medailleklassement per land 

Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020

Meeste wereldbekerzeges

Mannen

Meeste individuele wereldbekerzeges 
Atleten met de meeste World Cup-overwinningen per november 2022. Actieve schaatsers vetgedrukt.

Bron: SchaatsStatistieken.nl

Wereldbekerpodiumplaatsen per land 

Bron: SpeedSkatingNews.info -
Bijgewerkt t/m 19 maart 2018

Vrouwen

Meeste individuele wereldbekerzeges 

Bron: SchaatsStatistieken.nl

Wereldbekerpodiumplaatsen per land 

Bron: SpeedSkatingNews.info -
Bijgewerkt t/m 19 maart 2018

Totaal

Wereldbekerpodiumplaatsen per land 

Bron: SpeedSkatingNews.info -
Bijgewerkt t/m 19 maart 2018

Wereldbeker tijdlijn 

Bijgewerkt t/m seizoen 2022/2023